Анчар:
 Анчар — род растений семейства тутовых, вечнозелёных деревьев или кустарников;
 «Анчар» — стихотворение А. С. Пушкина;

Проекты военной техники с проектным шифром «Анчар» 
 «Анчар» — нереализованный проект больших противолодочных кораблей с атомной энергетической установкой.
 «Анчар» — проект советской АПЛ К-162, установившей рекорд скорости для подводных лодок.